

Presentación previa 
Julien Benneteau y Édouard Roger-Vasselin eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Quentin Halys y Tristan Lamasine ganaron el título tras derrotar en la final Adrián Menéndez-Maceiras y Stefano Napolitano.

Cabeza de serie

 ' Quentin Halys /  Tristan Lamasine (Campeones)
  Mitchell Krueger /  Dennis Novikov (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Luca Margaroli /  Toshihide Matsui ''(Semifinales)
  Guilherme Clezar /  André Ghem ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Numea 2017